Габбе, Пётр Андреевич (1796 — после 1841) — русский писатель и поэт; участник Отечественной войны 1812 года.
 Габбе, Тамара Григорьевна (Габе, 1903—1960) — советская писательница, переводчица, фольклористка, драматург, редактор и литературовед.